Villa Frei puede hacer referencia a:

 Villa Presidente Frei, barrio de Santiago de Chile.
 Villa Frei (estación), una estación del Metro de Santiago.
 Villa Frei (Coyhaique), localidad chilena de la Región de Aysén.